Plaza Vieja puede referirse a:

Plaza Vieja, también conocida como "Plaza de la Constitución", es una plaza situada en el centro histórico de la ciudad española de Almería.
Plaza Vieja, localidad de la Argentina;
Plaza Vieja, localidad de Chile;
 Plaza Vieja, plaza de La Habana Vieja, Cuba.
 Plaza vieja, álbum de Los Chunguitos de 1991.